Tadeusz Wacław Jaworski (1875–1956) – podpułkownik administracji Wojska Polskiego, doktor filozofii i ekonomii, publicysta, literat, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości (21 kwietnia 1937)
 Tadeusz Jaworski (1895–1920) – działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (5 sierpnia 1937) ? podchorąży Wojska Polskiego
 Tadeusz Leonard Jaworski (ur. 1897) – porucznik kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), brat Stefana
 Tadeusz Jaworski ps. „Bławat” (1910–1968) – oficer Wojska Polskiego, cichociemny, odznaczony Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Tadeusz Jaworski ps. „Gnot” (1914–1945) – oficer Wojska Polskiego, cichociemny, odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Tadeusz Jaworski (1926-2017) – reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych
 Tadeusz Jaworski (1945–2020) – lekkoatleta, sprinter i płotkarz

Przypisy